Нау́ка може да означава:
 Наука – сфера на човешката дейност
 Наука (модул) – един от предполагаемите модули на руския сегмент от Международната космическа станция

Списания 
 Българска Наука (списание) – списание на сдружение „Форум Наука“
 Наука (списание, 1991) – печатен орган на Съюза на учените в България (СУБ).
 Наука (1881 – 1884) – литературно списание, издавано в Пловдив
 Science (списание) – американско научно списание

Сложни термини 
 Математически науки
 Естествени науки
 Технически науки
 Хуманитарни науки
 Социални науки